Аллерханд () — фамилия немецкого происхождения (в переводе означает всевозможный).

Известные носители 
 Аллерханд, Мауриций (1868—1942) — польский юрист.
 Аллерханд, Филипп (1899—1972) — новозеландский шахматист.